Kronhof steht für:

 Kronhof (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Kronhof (Polsingen), Ortsteil der Gemeinde Polsingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

 Kronhof (Gemeinde Kötschach-Mauthen), Ortschaft von Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Kronhof (Gemeinde Kirchstetten), Ortsteil von Kirchstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich